Samfya steht für:

 Samfya (Sambia), Ort im Distrikt Samfya, Provinz Luapula, Sambia
 Samfya (Distrikt), Distrikt in der Provinz Luapula, Sambia